Enrico Bellei – driver ippico
 Giacomo Bellei – pallavolista
 Giordano Bellei – calciatore
 Mino Bellei – attore
 Nello Bellei – driver ippico
 Otello Bellei – calciatore
 Riccardo Bellei – cantautore e conduttore radiofonico